Zendsprache ist eine Fehlbezeichnung, die auf eine nominelle Beschreibung der Avesta als "Zendavesta" zurückzuführen ist.

Mit Zendsprache kann sowohl
 Avestisch, die Sprache der Texte der Avesta, als auch
 Pazend, eine Abwandlung von Mittelpersisch, die für die Kommentare (Zend) der Avesta verwendet wurde
gemeint sein.

Die Fehlbezeichnung im Deutschen ist wahrscheinlich auf einem von Rasmus Christian Rask geschriebenes Werk zurückzuführen: Über das Alter und die Echtheit der Zendsprache (Bombay, 1826). In diesem Buch bezieht sich der Begriff auf die Sprache, wie sie in den von Rask untersuchten Zoroastrischen Texten verwendet wurde. Unter ihnen sind sowohl Avestische als auch in Pazend geschriebene Texte zu finden.

Iranische Sprachen